De naam van diverse plaatsen in vooral Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg:

 Eschweiler (Duitsland), een plaats in de stadsregio Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Eschweiler (Bad Münstereifel), een plaats in gemeente Bad Münstereifel, Nordrhein-Westfalen
 Eschweiler (Heinsberg), een plaats in gemeente Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Eschweiler (Luxemburg), een gemeente in Luxemburg
 Eschweiler (Junglinster), een plaats in Luxemburg in de gemeente Junglinster
 Eschweiler, de Duitse naam van Eschwiller in de Franse Elzas

Verder is Eschweiler de - doorgaans door afstamming van mensen uit één der Eschweiler geheten steden of dorpen ontstane - achternaam van diverse, vooral Duitse, personen die vermelding verdienen:
 Karl Eschweiler (1886–1936), Duits theoloog
 Otto Eschweiler (*1931), Duits econoom, politicus, diplomaat en ijveraar voor betere Duits-Nederlandse betrekkingen, met name in (Nederlands) Limburg en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
 Walter Eschweiler (*1935), één der bekendste voetbalscheidsrechters van Duitsland